Радужный мост () — пешеходный арочный мост через реку Нявежис в Кедайняе, Литва. Соединяет центр города с левобережным районом. Выше по течению находится Кедайняйский пешеходный мост, ниже — Южный обходной мост.

История 
Проект моста разработал архитектор Витаутас Кундротас (). 

Строительство моста велось с ноября 2006 по июль 2008 года компаниями UAB «Kėdainių automobilių keliai» и UAB «Kauno tiltai». 
Конструкции арок были изготовлены литовской компанией UAB «JŪRĖS MEDIS». 
В составе проекта была также построена пешеходная дорога длиной 800 м от улицы Йосвайняй () до улицы Кауно (). 

Открытие моста состоялось 4 июля 2008 года. Стоимость проекта составила 0,78 млн евро. 
Название моста было выбрано в ходе голосования среди местных жителей.

Конструкция 
Мост однопролётный арочный. Пролётное строение состоит из двух деревянных арок из клееного бруса. Прохожая часть моста, подвешенная к аркам, состоит из продольных и поперечных деревянных брусьев. Опоры моста монолитные железобетонные на свайном основании. Перильное ограждение металлическое безтумбовое. Мост предназначен для движения пешеходов и велосипедистов. Длина моста составляет 75 м, ширина — 3,2 м.

Примечания

Литература
 
 

Мосты Кедайняя
Пешеходные мосты Литвы
Арочные мосты Литвы